Bojan Brecelj je lahko:

 Bojan Brecelj, slovenski častnik
 Bojan Brecelj, slovenski fotograf